Бела — мужское имя, топоним и фамилия.

Мужское имя 
 () — мужское имя, изначально венгерского происхождения, со временем было отождествлено с католическим именем .
 Четверо венгерских королей из династии Арпадов:
 Бела I 1061—1063
 Бела II 1131—1141
 Бела III 1174—1196
 Бела IV 1235—1270
 Бела Балаж (, 1884—1949) — венгерский писатель, поэт, драматург, сценарист, теоретик кино.
 Бела Балашша (, 1928—1991) — венгерский экономист.
 Бела Барток (1881—1945) — венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.
 Бела Кирай (, 1912—2009) — венгерский военный деятель, историк. Главнокомандующий Национальной гвардией в ноябре 1956 года.
 Бела Кун (, 1886—1938 или 1939) — венгерский коммунистический политический деятель и журналист, в 1919 году провозгласивший Венгерскую советскую республику.
 Бела Лугоши (, 1882—1956) — американский актёр венгерского происхождения.
 Бела Тарр (, род. 1955) — венгерский кинорежиссёр.
 Бела — первый идумейский царь.
 Бела Б. (род. 1962) — немецкий барабанщик, вокалист, композитор, актёр.
 Бела Ростиславич (род. после 1243 — ум. 1272) — крупный венгерский феодал, бан Мачвы и Боснии.

Фамилия 
 Бела, Далила (род. 2001) — канадская актриса кино и телевидения.
  (1703—1796) — франко-баскский военный и писатель.
  (fl. с 2002) — ирано-американский музыкант, писательница, фотограф, актриса, драматург и продюсер.
 Бела, Малгожата () — польская модель и актриса.

Топоним 
 Бела — библейский город из Содомского пятиградия.
 Бела — деревня, Новгородская область.
  — река в Чехии, приток Дивока-Орлице.
 Бела — река в Чехии, приток Желивки.
  — река в Чехии, приток Свитавы.
  — река в Чехии, приток Йизеры.
 Бела — село в Болгарии.
 Бела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Бела — город в Пакистане.
 Бела — название польского города Бяла-Подляска до 1917 года.
 Бела — кратер на видимой стороне Луны.
 Бела Стена — пригород Панчево.

См. также 
 Бела Крайина — словенский футбольный клуб, представляющий город Чрномель.
 
 
 Бэла